Ви́ктор Тата́ринов: Татаринов, Виктор Андреевич (род. 1952) — советский и российский лингвист.
 Татаринов, Виктор Николаевич (род. 1958) — советский и российский геофизик, член-корреспондент РАН.
 Татаринов, Виктор Фёдорович (1925—2002) — советский писатель, удмуртский краевед и журналист.